Jméno a příjmení Jan Richter má více osob:

 Jan Richter (politik) (* 1967) – český politik a pedagog, poslanec a zastupitel Ústeckého kraje za hnutí ANO 2011
 Jan Richter (baskytarista) – český baskytarista kapely Čp.8
 Jan Richter (herec) (1892/96–1936) – český herec
Jan Richter (hokejista) (1923–1999) – český lední hokejista
Jan Richter (Kobra 11) – postava ze seriálu Kobra 11
 Jan Antonín Richter (1712–1762) – polský barokní sochař
 Jan Samuel Richter (1764–1839) – polský protestantský duchovní

Podobné 
 Ján Richter (* 1960) – československý fotbalista
 Ján Richter (politik) (* 1956) – slovenský politik